Lilla Flugen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Flugen, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (34,8 ha)
Lilla Flugen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (34,3 ha)

Se även
Flugen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn